Álvaro Monje Cruz (Madrid, 25 de marzo de 1986) es un actor español.

Filmografía

Televisión 
 Médico de familia, como un amigo de Chechu, un episodio: Los años dorados (1999)
 Raquel busca su sitio, un episodio: Tocando el cielo (2000) 
 El comisario, dos episodios: Cosas a las que uno nunca se acostumbra y Cuestión de peso (2000; 2003) 
 Compañeros, como Jimmy (2000-2002)
 Robles, investigador, un episodio: In memoriam (2001)
 Hospital Central, como "Mondi", un episodio: El séptimo mandamiento (2002) 
 La vida de Rita, como el novio de Berta, un episodio (2003) 
 El auténtico Rodrigo Leal, como "El Pelos" (2005) 
 Aída, como Dani, un episodio: El ataque de los clones (2005) 
 El comisario, como Chimo Garrido, un episodio: Figuras eróticas (2006)
 Génesis, en la mente del asesino, un episodio: Los desastres de la guerra (2006)  
 Mesa para cinco, como Fredy, un episodio: Padres e hijos (2006)
 Amistades peligrosas, como "El Bola", un episodio (2006)
 Amistades peligrosas, como Raúl Redondo (2006)
 MIR, como Juan Roche-Frías (2007)
 El estafador, como Pablo. TV movie (2007)
 La familia Mata, un episodio (2008)
 700 euros, diario secreto de una call girl, como Esteban (2008)
 El comisario, como Salvador "Salva" Bocanegra Martín (2008-2009)
 De repente, los Gómez, como Álex Tamayo (2009)
 Acusados, como Benito Meléndez, un episodio: Laura (2009)
 La chica de ayer, como "Chatarra" (2009)
 Desátate, como Vladi. TV movie (2009)
 La princesa de Éboli, como Bartolomé. Miniserie (2010)
 Hospital Central, como Manuel "Manu" Casillas (2011) 
 Hispania, la leyenda, como Aarón (2010-2011)
 Isabel, como Juan II de Portugal (2013-2014)
 Amar es para siempre'', como Antonio Jiménez "Toni" (2015-2016)

Enlaces externos 
 
 http://www.aisge.es/alvaro-monje

Actores de televisión de España
Nacidos en Madrid